Neptune-Klasse bezeichnet

 Neptune-Klasse (1797), Klasse von drei 98-Kanonen-Linienschiffen 2. Ranges der britischen Marine, die von 1797 bis 1857 in Dienst stand
 Neptune-Klasse (1942), Klasse von drei schwedischen Unterseebooten, die von 1942 bis 1966 in Dienst stand
 BBC-Neptune-Klasse, Baureihe von zwei Massengutfrachtern, seit 2010

Siehe auch
 HMS Neptune